Кавчич — словенская фамилия.

Представители:
 Кавчич, Блаж (род. 1987) — словенский теннисист.
 Кавчич, Иван (1913-1943) — югославский партизан, Народный герой Югославии.
 Кавчич, Стане (1919-1987) — югославский и словенский политический деятель.
 Кавчич, Франце (1922-2000) — югославский партизан.